Velika nagrada Evrope 1985 je bila štirinajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1985. Odvijala se je 6. oktobra 1985.

Dirka 

|-
! 1
| 5
|  Nigel Mansell
| Williams-Honda
| 75
| 1:32:58,109
| 3
| 9
|-
! 2
| 12
|  Ayrton Senna
| Lotus-Renault
| 75
| + 21,396 s
| 1
| 6
|-
! 3
| 6
|  Keke Rosberg
| Williams-Honda
| 75
| + 58,533 s
| 4
| 4
|-
! 4
| 2
|  Alain Prost
| McLaren-TAG
| 75
| + 1:06,121
| 6
| 3
|-
! 5
| 11
|  Elio de Angelis
| Lotus-Renault
| 74
| +1 krog
| 9
| 2
|-
! 6
| 18
|  Thierry Boutsen
| Arrows-BMW
| 73
| +2 kroga
| 12
| 1
|-
! 7
| 1
|  John Watson
| McLaren-TAG
| 73
| +2 kroga
| 21
|  
|-
! 8
| 25
|  Philippe Streiff
| Ligier-Renault
| 73
| +2 kroga
| 5
|  
|-
! 9
| 22
|  Riccardo Patrese
| Alfa Romeo
| 73
| +2 kroga
| 11
|  
|-
! 10
| 17
|  Gerhard Berger
| Arrows-BMW
| 73
| +2 kroga
| 19
|  
|-
! 11
| 23
|  Eddie Cheever
| Alfa Romeo
| 73
| +2 kroga
| 18
|  
|-
! 12
| 15
|  Patrick Tambay
| Renault
| 72
| +3 krogi
| 17
|  
|-
! 13
| 8
|  Marc Surer
| Brabham-BMW
| 62
| Turbo
| 7
|  
|-
! Ods
| 28
|  Stefan Johansson
| Ferrari
| 59
| El. sistem
| 13
|  
|-
! Ods
| 26
|  Jacques Laffite
| Ligier-Renault
| 58
| Motor
| 18
|  
|-
! Ods
| 30
|  Christian Danner
| Zakspeed
| 55
| Motor
| 25
|  
|-
! Ods
| 4
|  Ivan Capelli
| Tyrrell-Renault
| 44
| Trčenje
| 24
|  
|-
! Ods
| 3
|  Martin Brundle
| Tyrrell-Renault
| 40
| Puščanje vode
| 16
|  
|-
! Ods
| 19
|  Teo Fabi
| Toleman-Hart
| 33
| Motor
| 20
|  
|-
! Ods
| 9
|  Philippe Alliot
| RAM-Hart
| 31
| Motor
| 23
|  
|-
! Ods
| 20
|  Piercarlo Ghinzani
| Toleman-Hart
| 16
| Motor
| 14
|  
|-
! Ods
| 33
|  Alan Jones
| Lola-Hart
| 13
| Hladilnik
| 22
|  
|-
! Ods
| 27
|  Michele Alboreto
| Ferrari
| 13
| Turbo
| 15
|  
|-
! Ods
| 7
|  Nelson Piquet
| Brabham-BMW
| 6
| Trčenje
| 2
|  
|-
! Ods
| 16
|  Derek Warwick
| Renault
| 4
| Motor
| 8
|  
|-
! Ods
| 29
|  Pierluigi Martini
| Minardi-Motori Moderni
| 3
| Trčenje
| 26
|  
|}

Opombe 
Najhitrejši krog: Jacques Laffite 1'11.526
Prva zmaga: Nigel Mansell

Formula 1 sezona 1985
1985